42-й выпуск Тура Швейцарии — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Швейцарии. Гонка проводилась с 14 по 23 июня 1978 года. Победу одержал бельгийский велогонщик Пауль Велленс.

Маршрут 
Гонка состояла из пролога и 11 этапов общей протяженностью 1562,5 километра. Пролог, а также этапы 4 и 11 были проведены в формате индивидуальной раздельной гонки.

Итоговое положение

Ссылки 
Официальный сайт
Тур Швейцарии 1978 на FirstCycling

1978 год в велоспорте
Спорт в Швейцарии в 1978 году
Июнь 1978 года